Kerberos (mythisch wezen) - de hellehond uit de Griekse mythologie
Kerberos (protocol) - een protocol voor inlogbeveiliging
Kerberos (maan) - een maan van de dwergplaneet Pluto
de voorloper van de Zweedse metalband Draconian

Zie ook
Cerberus (doorverwijspagina)